Línea 39 puede referirse a:
 La línea 39 de autobuses de Madrid.
 La línea 39 de colectivos de Buenos Aires.
 La línea 39 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.